Das Herreneinzel der French Open 2020 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Vorjahressieger war Rafael Nadal, der das Turnier nach einem Finalsieg gegen Novak Đoković zum 13. Mal gewann.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand für die Herren vom 21. bis 25. September 2020 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen drei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf RolandGarros.com (englisch)
 

Herreneinzel
2020